

Televisione 
 Contracted: Phase II – film del 2015 diretto da Josh Forbes
 Star Trek: Phase II – serie tratta dall'universo di Star Trek

Altro 
 Phase II – graffiti writer statunitense
 Star Trek: Phase II – webserie amatoriale ispirata all'universo di Star Trek
 Phase II – album di Prince Royce del 2012